Adamson puede referirse a:
 Andrew Adamson, director de cine neozelandés.
 Barry Adamson, músico inglés de rock.
 Joy Adamson, naturalista austriaca.
 Robert Adamson, fotógrafo inglés.
 Robert Adamson, filósofo escocés.
 Robert Stephen Adamson, botánico británico.